Вульфсон — фамилия (от личного имени Вульф).

Известные носители 
 Вульфсон, Григорий Наумович (1920—2002) — советский и российский историк.
 Вульфсон, Иосиф Исаакович (род. 1931) — советский механик, специалист в области динамики механизмов и машин.
 Вульфсон, Константин Семёнович (1906—1988) — советский физик, лауреат Сталинской премии.
 Вульфсон, Николай Сигизмундович (1914—1994) — российский химик.
 Вульфсон, Маврик Германович (1918—2004) — советский и латвийский общественный деятель, народный депутат СССР.
 Вульфсон, Самуил Давыдович (1879—1932) — российский революционер.

См. также 
 Вольфсон
 Вульф